40-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 2 апреля по 14 ноября 1977 года. Победителем стало киевское «Динамо».

Высшая лига. Итоговая таблица 

44,59 % матчей завершились вничью — рекорд чемпионатов СССР. По версии футбольного историка Акселя Вартаняна, подобное количество ничейных результатов объяснялось большим количеством договорных матчей. С 1978 года Федерация футбола СССР устанавливает лимит на количество ничьих.

Лучший бомбардир — Олег Блохин («Динамо» (Киев)) — 17 голов в 29 матчах.

Первая лига. Итоговая таблица

Вторая лига. Итоговое положение

Финал

«Спартак» (Семипалатинск) — СКА 

 Путёвку в первую лигу получил одесский СКА.

«Спартак» (Нальчик) — «Жальгирис»

Дополнительный матч 

 Путёвку в первую лигу получил вильнюсский «Жальгирис».

«Кубань» — «Янгиер»

Дополнительный матч 

 Путёвку в первую лигу получила краснодарская «Кубань».

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона
 Сезон 1977 года на football.lg.ua